Boschkow bzw. Boschkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Boschkow (1951–2009), bulgarischer Politiker
 Dejan Boschkow (* 1977), bulgarischer Schachspieler
 Stefan Boschkow (1923–2014), bulgarischer Fußballspieler
 Swetla Boschkowa (* 1951), bulgarische Diskuswerferin
 Walentin Boschkow (* 1958), bulgarischer Skispringer
 Wassil Boschkow (* 1956), bulgarischer Oligarch und Unternehmer